Tichtchenko (en ) est le nom slave de plusieurs personnes (par ordre alphabétique) :
 Alekseï Tichtchenko (1984-), boxeur russe.
 Alisa Tishchenko (2004-), gymnaste rythmique russe.
 Anatoli Tichtchenko (1970-),  kayakiste russe.
 Boris Tichtchenko (1939-2010), compositeur russe.
 Evgueni Tichtchenko (1991-), boxeur russe.
 Ielizaveta Tichtchenko (1975-), volleyeuse russe.
 Nikolai Tichtchenko (1926-1981), footballeur soviétique.
 Vadim Tichtchenko (1963-2015), footballeur et entraîneur soviétique puis ukrainien
 Yana Tyshchenko (née en 2000), coureuse cycliste russe.

Patronyme russe